Ве́нтспилс:

 Вентспилс — город в Латвии.
 «Вентспилс» — футбольный клуб из Вентспилса.
 «Вентспилс» — баскетбольный клуб из Вентспилса.
 «Вентспилс» — многофункциональный комплекс в латвийском городе Вентспилс.

См. также